Il existe plusieurs bâtiment reprenant ce nom:
 Le Palais des Consuls à Gubbio
 Le Palais des Consuls à Bevagna
 Le Palais des Consuls à Peille, aussi nommé palais du Juge Mage
 Le Palais des Consuls à Rouen
 L'ancien Palais des Consuls (1894-1920) à Mascate, actuel Beit Fransa